Siarka Tarnobrzeg (piłka nożna) – sekcja piłki nożnej,
 Siarka Tarnobrzeg (piłka siatkowa kobiet) – sekcja piłki siatkowej kobiet,
 Siarka Tarnobrzeg (koszykówka mężczyzn) – sekcja koszykówki mężczyzn,
 KTS Tarnobrzeg – klub tenisa stołowego.